Thierberg steht für:

Berge:
 Thierberg (Tirol)
 Thierberg (Vogtland)

Orte:
 Thierberg (Scheinfeld), Gemeindeteil der Stadt Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Thierberg, Dorf im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Zwierzewo, Gmina Ostróda, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Thierberg, Abbau im Kreis Osterode, Ostpreußen, nach 1945 Kolonia Zwierzewo, jetzt: Międzylesie (Ostróda), Gmina Ostróda, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Thierberg (Gemeinde Hirschbach), Ortschaft von Hirschbach im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Thierberg (Gemeinde Kufstein), Ortschaft von Kufstein, Bezirk Kufstein, Tirol

Bauten:
 Veste Thierberg, ein alter Name der Burg Altentierberg bei Lautlingen

Siehe auch:
 Tierberg